

Список столиць Паралімпійських ігор

Статистика

Декілька разів

Всього

Примітки

Посилання

Див. також 
 Список столиць Олімпійських ігор
Паралімпійські ігри
Списки міст